Lombardos — povo germânico oriundo da Escandinávia
 Língua lombarda — grupo de dialetos românicos falados na Suíça e no norte da Itália
 Língua longobarda — idioma germânico falado pelos lombardos

Desambiguações de gentílicos